Градек () — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Рокицани Пльзенского края.

История 
Первое сохранившееся письменное упоминание о деревне Градек содержится в королевской грамоте, датированной 7 ноября 1325 года, которой король Ян Люксембургский пожаловал несколько «деревень в Плзеньском крае, в то время пустовавших» (vilas sitas in Pilsnensi provincia nunc desertas) пану Петру I из Рожмберка.

География 
Высота города над уровнем моря — 408 м. Расположен в 5 км к юго-востоку от городу Рокицани.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края